«Полёт в страну чудовищ» — советский художественный фильм-сказка режиссёра Владимира Бычкова, снятый в 1986 году по мотивам фантастической повести-сказки Эдуарда Скобелева «Необыкновенные приключения Арбузика и Бебешки».
Премьера в СССР — в 1987 году.

Сюжет 
Однажды в весёлом и почти сказочном городке появился странного вида турист в панаме. В этот день все жители готовились к празднику, посвящённому новому учебному году. К этому событию был приурочен и запуск ракетоплана, сооружённого мастером на все руки дядей Ваней Арбузовым. Тем не менее праздник кончился, так и не начавшись. Турист в панаме похитил несколько детей и увёз их на этом самом ракетоплане в страну чудовищ, где правил злой король Дулярис. Впрочем, ребята оказались на редкость смекалистые и смелые: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну — и к 1 сентября благополучно вернулись домой.

В ролях

Съёмочная группа

Ссылки 

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы по сценариям Владимира Голованова
Фильмы-сказки СССР
Экранизации литературных сказок